Hessels ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jan Hendrik Hessels (1836–1926), niederländischer Gelehrter
 Jan-Michiel Hessels (* 1942), niederländischer Bankier
 Jean Hessels (1522–1566) römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Jos Hessels (* 1965), niederländischer Politiker
 Terrie Hessels (* 1955), niederländischer Gitarrist als Terrie Ex
 Wouter Hessels (* 1970), belgischer Filmhistoriker